L'edizione 1970-1971 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Borussia Mönchengladbach, che conquista il suo secondo titolo. Alla fine di questa stagione è venuto alla luce uno scandalo che ha coinvolto cinquantadue giocatori di sette squadre e sei dirigenti.

Capocannoniere del torneo è stato Lothar Kobluhn del Rot-Weiß Oberhausen con 24 reti.

Stagione 

Durante questa stagione viene conferito il Pallone d'oro a Gerd Müller del , che è stato anche capocannoniere nei recenti Mondiali messicani. Il campionato viene però vinto per il secondo anno consecutivo dal Borussia Mönchengladbach, che prende la testa della classifica fin dalle prime giornate e la mantiene quasi costantemente fino alla fine. Viene però presto tallonato proprio dal Bayern, che arriva al comando della graduatoria per qualche giornata a metà torneo. Le due squadre procedono appaiate dalla trentunesima giornata fino a novanta minuti dal termine, e i Puledri conquistano il titolo nell'ultima giornata: vincono infatti in casa dell'Eintracht Francoforte, mentre contemporaneamente i bavaresi vengono sconfitti 2-0 dal Duisburg.

Il Bayern conquista comunque un trofeo, la Coppa di Germania, vinta sconfiggendo ai tempi supplementari il Colonia. Proprio quest'ultima squadra è protagonista di una buona prova nella Coppa delle Fiere, arrivando a disputare la semifinale; è però qui battuta dalla Juventus.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1971-1972
      Vincitrice della DFB-Pokal 1971-1972 e qualificata in Coppa delle Coppe 1971-1972
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1971-1972
      Retrocesso in Regionalliga 1971-1972
|}

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1970-1971.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1971-1972.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1971-1972.
   e  promosse in Bundesliga 1971-1972
   e  retrocesse in Regionalliga

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (20)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Miglior attacco:  (77 gol segnati)
 Miglior difesa:  (35 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+42)
 Maggior numero di pareggi: , ,  e  (11)
 Minor numero di pareggi:  (4)
 Minor numero di vittorie:  (7)
 Maggior numero di sconfitte:  (18)
 Peggior attacco:  (34 gol segnati)
 Peggior difesa:  (69 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-20)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1970-1971

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1970-1971/

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
1970